Sant Eloi de Noyon (Chaptelat, ~588 - Noyon, 660), bisbe franc de Noyon
 Tossal de Sant Eloi, muntanya al nucli de Tàrrega
 Parc de Sant Eloi, parc al nucli de Tàrrega a la serra de Sant Eloi
 Sant Eloi (Castellar de n'Hug), muntanya entre els municipis de Castellar de n'Hug i La Pobla de Lillet